Natalija Vlagyimirovna Porivaj (oroszul: Ната́лия Влади́мировна Порыва́й) (Kijev, 1973. május 31. –) ukrán névváltozatban Natalija Volodimirivna Porivaj (Наталія Володимирівна Порива́й), művésznevén Natasa Koroljova (Наташа Королёва) ukrán származású orosz énekesnő művészneve.

Diszkográfiája
 «Жёлтые тюльпаны» (1990)
 «Дельфин и русалка» (1992)
 «Поклонник» (1994)
 «Конфетти» (1995)
 «Бриллианты слёз» (1997)
 «Сердце» (2001)
 «Осколки прошлого» (2002)
 «Веришь или нет (плюс Тарзан )» (2003)
 «Рай там, где ты» (2006)
 «Магия Л…» (2015)

 
Orosz énekesek
Orosz zenészek
1973-ban született személyek
Élő személyek